Tuca ist Name oder -bestandteil von:
 Tuca (Musikerin), Künstlernamen der brasilianischen Sängerin und Komponistin Valeniza Zagni da Silva (1944–1978)
 Tuca & Bertie, US-Animationsserie
 Onkel Tuca, Markenbanane
 Tuca Llardana, auch Pic Posets, Berg in Spanien
 IPAI-26 Tuca, Leichtflugzeug 
Siehe auch:
Tucka
 Tuka (Begriffsklärung)